Peckoltia vittata — вид лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Южной Америке.

Описание 
Общая длина достигает 14 см. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Голова большая, рыло немного вытянуто. Глаза умеренно большие с радужной оболочкой. Есть боковой гребень. Рот представляет собой присоску. Зубы щёткоподобные, на обеих челюстях имеют одинаковый размер. Туловище коренастое, покрыто костными пластинками Спинной плавник высокий, состоит из 2 жёстких и 7 мягких лучей. Жировой плавник небольшой. Грудные плавники широкие. Анальный плавник состоит из 1 жёсткого и 4 мягких лучей. Хвостовой плавник широкий, с вырезом. Нижняя лопасть вытянутая.

Окраска тёмно-бурая с 5-6 тонкими золотистыми полосами на туловище и перпендулярними им линиям на голове. Плавники полосатые. Интенсивность окраски зависит от настроения.

Образ жизни 
Это донная, довольно территориальная, рыба. Встречается на быстрых участках рек с каменистым дном. рыба. Днём лежит на грунте, активна ночью. Питается преимущественно водорослями.

Размножение 
Самки откладывают икру в пещерках, кладку охраняют самцы.

Распространение 
Обитает в реках Шингу, Тапажос, Мадейра, Вентуари, Уатума — в пределах Венесуэлы и Бразилии.

Литература 
 Fisch-Muller, S., 2003. Loricariidae-Ancistrinae (Armored catfishes). p. 373—400. In E. R. Reis, S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil

Ссылки 
 
 
 

Животные, описанные в 1881 году
Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Аквариумные рыбы